Вильге́льм Телль — название художественных произведений.
 Вильгельм Телль — национальный герой Швейцарии. Ему посвящены:
 «» — опера Андре Гретри (1791).
 «Вильгельм Телль» — пьеса Фридриха Шиллера (1803—1804).
 «Вильгельм Телль» — опера Джоаккино Россини (1829).
 «Вильгельм Телль» — картина Сальвадора Дали (1930).